Az Úrvalsdeild 1982-es szezonja volt a bajnokság hetvenegyedik kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes a Víkingur lett. Ez volt a klub negyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1982

1982
Izland 1